Novodvorská může označovat:
 Novodvorská ulice v Praze, podle které jsou pojmenovány:
 Sídliště Novodvorská
 Novodvorská Plaza – nákupní centrum
 Novodvorská alej – stromořadí u obce Vavřinec

 Valeria Novodvorská (1950–2014) – ruská politička